Асукека-де-Энарес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-де-Гвадалахара. Занимает площадь 19,68 км². Население — 33 735 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Покровителями города считаются святой Исидро и святая дева де ла Соледад.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары